Nicole Melichar și Demi Schuurs au fost campioanele en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul împreună. Schuurs a făcut echipă cu Desirae Krawczyk dar a pierdut în prima rundă în fața perechii Anna Bondár și Magdalena Fręch. Melichar s-a retras înainte de începerea turneului.

Andreja Klepač și Magda Linette au câștigat titlul învingând în finală perechea Lucie Hradecká și Sania Mirza cu scorul de  6–2, 4–6, [10–7].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022